Die Fußball-Landesliga Berlin (Ost) 1990/91 war die letzte Spielzeit als höchste Spielklasse in Ost-Berlin. Der namentliche Nachfolger der Fußball-Bezirksliga Berlin wurde erstmals vom neugegründeten Fußball-Verband Berlin (Ost) durchgeführt.

Im Laufe der Saison wurde die Deutsche Wiedervereinigung vollzogen und der Fußball-Verband Berlin (Ost) und der Verband Berliner Ballspielvereine fusionierten zum Berliner Fußball-Verband.

Der SV Lichtenberg 47 sicherte sich den letzten Landesmeistertitel von Berlin (Ost) und qualifizierte sich für die nunmehr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost.

Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis fünfzehn wurden zur Saison 1991/92 in die Landesliga, der Vorletzte in die Kreisliga A und der Letzte in die Kreisliga B des neuen Berliner Fußball-Verbands eingegliedert.

Abschlusstabelle 

|}

 Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG EAB 47 Berlin ↔ SV Lichtenberg 47
 BSG Bau Eiche Köpenick ↔ TSV Eiche Köpenick
 BSG Empor HO Berlin ↔ SV Empor Berlin
 BSG Wartenberg ↔ Wartenberger SV
 BSG Tiefbau Berlin ↔ SV Blau-Gelb Berlin
 BSG Motor Köpenick ↔ SV Motor Köpenick
 BSG EAW Treptow ↔ Treptower SV 1949
 BSG Einheit Weißensee ↔ SG Eumako Weißensee
 BSG Luftfahrt Berlin ↔ Interflug SV Berlin ↔ Grünauer BC
 BSG Autotrans Berlin fusionierte mit der BSG Berliner Verkehrsbetriebe ↔ SV Berliner VG 49
 BSG Motor Lichtenberg ↔ SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
 BSG Pneumant Schmöckwitz ↔ SV Schmöckwitz-Eichwalde
 BSG Sparta Berlin ↔ SV Sparta Lichtenberg
 BSG WBK Berlin ↔ SV Bau-Union Berlin

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 272 Spielen kamen 16.460 Zuschauer ( 61 pro Spiel) in die Stadien.

Landesligameister (Ost)

Literatur 
 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1990/91